Eastern Freetail Bat
 Inland Freetail Bat
 Little Northern Freetail Bat
 Mangrove Freetail Bat
 Southern Freetail Bat
 Western Freetail Bat